Ruppert Wittelsbach (1481-1504) – książę Palatynatu, biskup Fryzyngi
 Ruprecht Wittelsbach (1506-1544) – książę Palatynatu-Veldenz
 Ruprecht III Wittelsbach (1352-1410) – król niemiecki

Zobacz też